Чемпіонат Польщі з футболу 1990  — проводився у 1989—1990 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Лех» (Познань).

Підсумкова таблиця 

Легенда:

Результати

Бомбардири

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Історія чемпіонатів Польщі 
 Результати на 90minut 

1990
Польща
Польща
1989 у польському спорті
1990 у польському спорті